Horodiște poate avea următoarele semnificații

 Localități din Republica Moldova
 Horodiște - localitate centru de comună din raionul Călărași
 Horodiște - localitate centru de comună din raionul Dondușeni
 Horodiște - localitate centru de comună din raionul Rezina
 Horodiște - localitate centru de comună din raionul Rîșcani
 Localități în numele cărora apare cuvântul Horodiște
 Slobozia-Horodiște - sat din comuna Horodiște din raionul Rezina

Toponime românești
Toponime slave
Împrumuturi lingvistice din limbile slave
Localități omonime din Republica Moldova